Hyundai Tucson — кроссовер корейской компании Hyundai Motor Company.
 Tucson (метеорит) — железный метеорит весом 97500 грамм.

См. также
 Тусон